Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2011 vond plaats van 3 tot en met 8 januari in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

In het enkelspel was de Belgische Yanina Wickmayer de titelverdedigster. Ze bereikte ook dit jaar de finale, maar die verloor ze in twee sets van de ongeplaatste Hongaarse Gréta Arn. Eerder in het toernooi versloeg Arn ook al het eerste reekshoofd en voormalig nummer een van de wereld, Maria Sjarapova. Het was de tweede enkelspeltitel uit de carrière van Arn.

In het dubbelspel kon het als eerste geplaatste duo Květa Peschke / Katarina Srebotnik haar favorietenrol waarmaken. Ze versloegen in de finale Sofia Arvidsson en Marina Erakovic.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Auckland 2011
Auckland